Окуитуко има више значења:

 Окуитуко, Акуитуко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Окуитуко (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Окуитуко (Окуитуко, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику